This Is All Yours — это второй студийный альбом британской инди-рок группы alt-J, альбом был выпущен 22 сентября 2014 года, включает себя синглы «Hunger of the Pine», «Left Hand Free», и «Every Other Freckle», альбом занял первую строчку UK albums Chart, вторую в Бельгии, Австралии и Канаде и четвертую в Соединённых Штатах, номинирован на Best Alternative Music Album at the 57th Annual Grammy Awards.

История альбома и запись 
25 мая 2012-го, alt-J выпустили свою дебютную пластинку An Awesome Wave, которая победила на британском Mercury Prize 2012. Басист Гвил Сайнсбери покинул группу в январе 2014-го, группа начала запись альбома в апреле 2014. Он был записан в томе же месте, что и An Awesome Wave на Iguana Studios, которую Гас Ангер-Гамильтон охарактеризовал как «Маленькое и укромное место, своего рода магазин подержанных шин».

Список песен

Успех в чартах и продажи альбома

Еженедельные чарты 

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Продажи альбома

Примечания 

Альбомы арт-рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы alt-J
Альбомы Infectious Music
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы фолктроники